Равена има више значења:
 Равена
 Равена (Тексас)
 Равена (Кентаки)
 Равена (Мичиген)
 Равена (Небраска)
 Равена (Охајо)